La Coupe du Maroc de Basket-ball a été créée en 1957.

Palmarès

Bilan 

Maroc, Coupe du
Maroc